K6, K.6, KVI ou K06 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HNLMS K VI, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 HMS K6, un sous-marin de classe K de la Royal Navy.

Géographie 
 K6, une montagne du Karakoram (Pakistan).

Informatique 
 AMD K6, un microprocesseur.

Médecine 
 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée (K06), d'après la classification internationale des maladies.

Médias 
 K6 FM, une radio locale dijonaise.

Métallurgie 
 K6, désigne un acier dont l'énergie de rupture est garantie à 40 J/cm à .

Musique 
 K6, la sixième édition du Catalogue Köchel des œuvres de Mozart ;
 Sonate en do majeur no 1, K. 6, œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 6, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Télécommunications 
 K6, un modèle de cabine téléphonique rouge anglaise.

Télévision 
 Kaamelott : Livre VI, la sixième saison de la série Kaamelott.

Transports
Automobile 
 Hispano-Suiza K6, une automobile du constructeur espagnol Hispano-Suiza.

Aviation
  ;
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres